Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1999
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1999